Pietro Conti (1796-1856) – ingegnere e inventore italiano
Pietro Conti (1827-1878) – ingegnere e politico italiano, deputato del Regno di Sardegna e, in seguito, del Regno d'Italia
Pietro Conti (1928-1988) – politico italiano, primo Presidente della Regione Umbria dal 1970 al 1976, deputato della repubblica dal 1976 al 1987 e sindaco di Spoleto dal 1987 al 1988
Pietro Paolo Conti (1689-1770) – cardinale italiano